Aderbal (almirante) — almirante cartaginês da Primeira Guerra Púnica 
 Aderbal (governador de Gades) — almirante cartaginês da Segunda Guerra Púnica 
 Aderbal (rei da Numídia) — monarca norte-africano 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história